Экзельман, Изидор (1775-1852) — наполеоновский генерал, маршал Франции (1851).
 Бульвар Экзельман — названная в его честь улица в Париже.
 Экзельман (станция метро) — станция метро в Париже, на бульваре Экзельман.